USS Craven je ime več plovil Vojne mornarice ZDA, poimenovanih po ameriškem častniku Tunis Cravenu:

 USS Craven (DD-70) 
 USS Craven (DD-382)

Craven